Bomolochus är ett släkte av kräftdjur. Bomolochus ingår i familjen Bomolochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Bomolochus